Deux circonscriptions électorales portent le nom de Chambly :

Chambly, circonscription provinciale du Québec créée en 1829 et modifiée en 1972

Chambly, ancienne circonscription fédérale canadienne qui a existé de 1867 à 1935 et de 1967 à 2004